César Pinteau
Gérard Pinteau